Северо-западные башкиры (') — территориальная группа башкир, проживающая, преимущественно, в северо-западном регионе, в Татышлинском, Янаульском, Калтасинском, Краснокамском, Бураевском, Мишкинском, Балтачевском, Аскинском и других районах Башкирии.

В 1940-х годах профессором Николаем Дмитриевым был выдвинут тезис о трех диалектах башкирского языка: восточного, южного и западного.

В 1954 году была проведена диалектологическая экспедиция в Аскинский, Балтачевский,  Бураевский и Янаульский районы республики. Руководил экспедицией башкирский диалектолог Тагир Баишев. Результатом экспедиции был вывод, что «западный диалект составляет  неотъемлемую часть башкирского народно-разговорного языка».

Дж.Г. Киекбаев был принципиальным противником включения Т.Г. Баишевым в диалектную систему башкирского языка языка северо-западных башкир. Главным аргументом он считал тот факт, что северо-западные башкиры признают родным татарский язык, который является здесь официальным языком в школьном образовании, а также культурно-массовой, административно-хозяйственной деятельности местного татарского и башкирского населения..

Современные башкирские авторы, не отрицая переход данной этнической группы на татарский язык, акцентируют внимание на сохранении ею башкирского самосознания.

Примечания

Ссылки 
 Племена северо-западных башкир
 Проблема этнической и языковой идентичности северо-западных башкир
 Перепись 2010 г.: еще раз к вопросу о северо-западных башкирах

Башкиры